Dinastia Liu Song (420-479) —  dianstia chinesa
 Dinastia Sung —  dinastia chinesa

Outros:
 Song (Nigéria) —  localidade na Nigéria
 Song (Sarawak) —  capital do distrito de Song na Malásia
 Brenda Song —  modelo estadunidense
 Rigobert Song —  jogador de futebol camaronês 
 Alexandre Song —  jogador de futebol camaronês, sobrinho do supracitado

Desambiguação